Примо́рский райо́н — название внутригородских районов и районов в составе регионов СССР, России и Украины.

Существующие

Россия 
 Приморский район — район Архангельской области.
 Приморский муниципальный район — муниципальный район Архангельской области.
 Приморский район — район Новороссийска.
 Приморский район — район Санкт-Петербурга.

Украина 
 Приморский район – район Запорожской области.
 Приморский район — район Мариуполя.
 Приморский район — район Одессы.

Бывшие

Крым 
 Приморский район — район Крымской АССР РСФСР и Крымской области РСФСР и Украинской ССР, существовавший в 1935—1962 годах.

РСФСР 
 Приморский район — район Калининградской области, существовавший в 1946—1963 годах, восстановлен в 1965 году как Зеленоградский район.
 Приморский район — район Ленинградской области, существовавший с 1940 по 1954 год.
 Приморский район (до 1959 года — Пролейский район) — район Волгоградской (до 1961 года — Сталинградской) области, упразднённый в 1963 году.

Украинская ССР 
 Приморский район — район Сталинской области, существовавший в 1946—1959 годах.

См. также 
 Приморский